

Редвотер — місто, штат Техас
 Редвотер — переписна місцевість, штат Міссісіпі